Imperia (stad), een Italiaanse stad aan de Ligurische Riviera del Ponente 
Imperia (provincie), de provincie waarvan deze stad de hoofdstad is
Imperia (automerk), een Belgisch automerk
Imperia (Hersbruck), een Duits historisch motorfietsmerk
Imperia (Keulen), een Duits historisch motorfietsmerk
Imperia (Turijn), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Imperia (band), een Nederlandse metalband
Imperia (Couperus), onvoltooid literair werk van de Nederlandse schrijver Louis Couperus (1863-1923)
Imperia, In het gelijknamige werk Imperia de personificatie van de zinnezucht
Imperia de kat van Louis Couperus